«Оттава Сенаторз» (, ) — канадский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Команда выступает в НХЛ с сезона 1992/93. Первым главным тренером «Оттавы» стал Рик Боунесс, ранее тренировавший «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Под его руководством «Сенаторз» провели 5 неполных сезонов и ни разу не участвовали в плей-офф. В сезоне 1995/96 команду возглавил Жак Мартен, который в следующем сезоне впервые вывел клуб в плей-офф. В сезоне 1998/99 «Оттава» впервые стала чемпионом своего дивизиона, а в сезоне 2002/03 выиграла регулярный чемпионат. Самым успешным сезоном в истории клуба стал чемпионат 2006-2007 годов, когда «Сенаторз» впервые вышли в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Анахайм Дакс». Команду тогда возглавлял Брайан Мюррей.

Список главных тренеров

Примечания 

Оттава Сенаторз
Тренеры «Оттава Сенаторз»